El término albolaga puede hacer referencia a:

 El nombre común de la planta Genista scorpius;
 El nombre común de la planta Ulex europaeus.